Veere (gemeente)
 Veere (stad)
 Veere (Estland)